Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2015 se déroule du 19 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Trois places de lucky loser sont par ailleurs attribuées : parmi les huit meilleurs joueurs éliminés au dernier tour de qualification, trois sont tirés au sort pour participer au tableau principal.

Têtes de série 

  Chung Hyeon  ()
  Alexander Zverev ()
  Facundo Bagnis ()
  Blaž Rola ()
  Dustin Brown ()
  Luca Vanni (Qualifié)
  Norbert Gombos ()
  James Ward () 
  Alejandro González ()
  Kimmer Coppejans (Qualifié)
  Alejandro Falla (dernier tour - lucky loser)
  Adrián Menéndez-Maceiras (dernier tour)
  Guido Pella ()
  Aleksandr Nedovyesov ()
  Tobias Kamke (Forfait)
  Austin Krajicek ()
  Kyle Edmund (Qualifié)
  Marco Cecchinato (dernier tour)
  Matthias Bachinger (Qualifié)
  Alexander Kudryavtsev ()
  Illya Marchenko (Qualifié)
  Albert Montañés ()
  Farrukh Dustov ()
  Radu Albot ()
  John Millman ()
  Thiemo de Bakker ()
  Nikoloz Basilashvili (Qualifié)
  Daniel Muñoz de la Nava ()
  Andrey Golubev (dernier tour - lucky loser)
  Denis Kudla ()
  Facundo Argüello (dernier tour - lucky loser)
  Michał Przysiężny ()

Qualifiés 

  Nikoloz Basilashvili
  Igor Sijsling
  Andrea Arnaboldi
  Elias Ymer
  Taro Daniel
  Luca Vanni
  Yoshihito Nishioka
  Christian Lindell
  Stéphane Robert
  Kimmer Coppejans
  Germain Gigounon
  Kyle Edmund
  Gastão Elias
  Matthias Bachinger
  Illya Marchenko
  Michael Berrer

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2015
 Tournoi de qualification du simple dames

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

2015
Tennis masculin en 2015
Internationaux de France de tennis 2015